El Mina se poate referi la următoarele localități:

El Mina, Mauritania, suburbie a orașului Nouakchott și comună urbană din Mauritania
El Mina, Liban, oraș și comună din Liban

Vezi și
Mina